Coremium — рід грибів родини Trichocomaceae. Назва вперше опублікована 1809 року.

Класифікація 
До роду Coremium відносять 51 видів:

Примітки

Джерела 
 Link, H.F. 1809. Observationes in ordines plantarum naturales. Dissertatio I. Magazin der Gesellschaft Naturforschenden Freunde Berlin. 3(1):3-42 - P.19

Роди грибів